Applegate ist der Familienname folgender Personen:

 AJ Applegate (* 1989), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Andrew J. Applegate (1833–1870), US-amerikanischer Politiker (Republikaner)
 Christina Applegate (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Colleen Applegate (1963–1984), US-amerikanisches Nacktmodell und Pornostar. Künstlername: Shauna Grant
 David Applegate, US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Debby Applegate (* 1968), US-amerikanische Historikerin und Biografin
 Douglas Applegate (1928–2021), US-amerikanischer Politiker (Demokrat)
 Elmer Ivan Applegate (1867–1949), US-amerikanischer Botaniker
 Fred Applegate (1879–1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jesse Applegate (1811–1888), US-amerikanischer Politiker und Wegbereiter für die Applegate Trail in Oregon Country.
 K. A. Applegate (* 1956), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin
 Kendall Applegate (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary Susan Applegate (* 1955), US-amerikanische Songwriterin
 Royce D. Applegate (1939–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Shelton P. Applegate († 2005), US-mexikanischer Haiforscher
 Rex Applegate (1914–1998), US-amerikanischer Oberstleutnant

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Applegate (Arkansas), im Pulaski County
 Applegate (Illinois), im Lawrence County
 Applegate (Kalifornien), im Placer County
 Applegate (Maryland), im Frederick County
 Applegate (Michigan), im Sanilac County
 Applegate (North Carolina), im Forsyth County
 Applegate (Oregon), im Jackson County
 Applegate (Texas), im Jasper County – nicht mehr existent
 Applegate Condo, im Salt Lake County, Utah
 Applegate Corner, im Tompkins County, New York

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Applegate River, ein Fluss in Oregon
 Applegate Lake, ein See am Fluss Applegate
 Applegate Ditch, Kanal im Shelby County, Ohio
 Applegate Drain, Kanal im Tuscola County, Michigan
 Applegate Island, Insel Presque Isle County, Michigan

Sonstiges:
 Applegate Trail, einer der ersten Pfade durch Oregon
 Applegate (Sprache), eine Sprache der Na-Dene-Sprachfamilie
 Applegate Airport, Airport im Schuyler County, Missouri
 Applegate Landing Strip, Airport im Livingston County, Illinois
 Applegate County Park, Park im Josephine County, Oregon
 Applegate Park, Park im Merced County, Kalifornien

Siehe auch:
 Applegate Creek